Кеннер:

Топоним 
 Кеннер — город в штате Луизиана (США).

Фамилия 
 Кеннер, Фридрих фон (1834—1922) — австрийский археолог и нумизмат.
 Кеннер, Хью (1923—2003) — канадский и американский историк литературы, литературный критик, преподаватель.
 Кинзи Кеннер (настоящее имя — Николь Д’Анджело, 1984—) — американская порноактриса.